Klein hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Chris Klein
 Erich Klein (1931), botánico austriaco;
 Felix Klein (1849-1925), matemático alemán
Fernando Heydrich Klein (1827-1903), escultor, emprendedor e ingeniero alemán
 Fritz Klein
 Jacob Theodor Klein  (1685–1759), botánico prusiano.
 Karl F. Klein, testigo de Jehová.
 Martina Klein (1976), modelo argentina;
 Melanie Klein (1882-1960), psicoanalista austriaca;
 Naomi Klein (1970), periodista e investigadora canadiense;
 Oskar Klein (1894-1977), físico teórico sueco;
 Steven Klein (1962), fotógrafo estadounidense;
 William Klein (1928), fotógrafo y director de cine estadounidense;
 Yves Klein (1928-1962), artista francés.

Topinimia 
 Klein Curazao, isla en el mar Caribe;
 Klein Bonaire, isla en el mar Caribe.